Termin XMP ima više značenja.

 Ksantozin monofosfat, intermedijer u purinskom metabolizmu
 -{Extensible Metadata Platform}-, SO standard